Olli Pekkala (ur. 5 lutego 1987 w Kärkölä) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2004/2005, kiedy zajął 60. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jego największym sukcesem są trzy brązowe medale mistrzostw świata juniorów. Dwa z nich zdobył wraz z drużyną: w Sollefteå oraz w Rovaniemi. Indywidualnie był trzeci na mistrzostwach w Strynie, gdzie uległ jedynie Mateuszowi Rutkowskiemu oraz Thomasowi Morgensternowi.

Rekord życiowy wynoszący 206,5 metra ustanowił 6 marca 2004 roku w Vikersund.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 9. miejsce
 2004  Stryn – brązowy medal
 2005  Rovaniemi – 16. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – brązowy medal
 2004  Stryn – 6. miejsce
 2005  Rovaniemi – brązowy medal

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 68.
 2005: 60.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 57.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 21.
 sezon 2007/2008: 123.
 sezon 2008/2009: 119.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Kuopio – 29 lutego 2004 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 40.
 2005: 61.
 2008: 104.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 121.
 sezon 2006/2007: 53.
 sezon 2007/2008: 74.
 sezon 2008/2009: 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987